Лос Ремос има више значења:

 Лос Ремос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ремос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ремос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику